Guilherme Tell pode se referir às seguintes pessoa ou obras:

Guilherme Tell, o herói lendário suíço que viveu no século XIV.
Guilherme Tell (teatro), a peça de teatro homônima de Friedrich Schiller
Guilherme Tell (ópera), a ópera homônima de Gioacchino Rossini

Desambiguação